Карин Фронер (; 29 мая 1943 года) — фигуристка из Австрии, бронзовый призёр чемпионата Европы 1962 года в женском одиночном катании.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1960

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Австрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1960 года